Сергей Павлович Анисимов (9 февраля 1990) — российский футболист, защитник.

Биография 
Играл в детских командах Томской области. На одном из турниров был замечен тренером школы ярославского «Шинника». Позже на Анисимова претендовали несколько клубов, в том числе московский «Спартак», но он решил остаться в «Шиннике». В премьер-лиге провёл один матч — 22 ноября 2008 года в домашнем матче 30 тура против ЦСКА (1:0) на последней минуте заменил Максима Бурченко.

С 2010 года играл во втором дивизионе — за «Спартак» Кострома (2010—2012) и «Знамя Труда» Орехово-Зуево (с 2012 года).

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Спартак» Кострома
Игроки ФК «Знамя Труда»
Игроки ФК «Машук-КМВ»
Игроки ФК «Коломна»
Игроки ФК «Астрахань»
Игроки ФК «Калуга»